La durabilité, un terme de sociologie employé par exemple dans l’expression Développement durable (soutenable).
 La soutenabilité de la dette publique, aptitude d'une entité publique à rembourser ses emprunts.
 La charge de travail soutenable pour maintenir un projet dans la durée.